Höveler ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Höveler-Müller (* 1974), deutscher Ägyptologe und Buchautor
 Norbert Höveler (* 1958), deutscher Cartoonist und Comiczeichner